Bundestagswahlkreis 222 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rosenheim (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis München-Land (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis München-West/Mitte (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Bamberg (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Forchheim (1949 bis 1961)